Il tabellone singolare del Winnetka Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Cristiano Caratti. In finale ha sconfitto Chris Garner (tds n. 8) con il punteggio di 7-6, 6-1.

Teste di serie

  Bryan Shelton (secondo turno)
  Miguel Nido (secondo turno)
  Wayne Ferreira (secondo turno)
  Nuno Marques (quarti di finale)

  Chris Pridham (semifinali)
  Gianluca Pozzi (primo turno)
  Kim Bong-Soo (primo turno)
  Chris Garner (finale)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

Winnetka Challenger 1990